Rafael Muñoz (1900–1961) Puerto Ricó-i zenész
 Rafael Muñoz (1899–1972) mexikói író, újságíró
 Rafael Muñoz (1988) spanyol úszó, olimpikon